Il singolare del torneo di tennis Atlantic City Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bjorn Rehnquist che ha battuto in finale Jeff Salzenstein 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Eric Taino (primo turno)
 Noam Okun (secondo turno)
 Bjorn Rehnquist (Campione)
 Paul Goldstein (semifinali)

 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Louis Vosloo (secondo turno)
 Rodolphe Cadart (primo turno)
 Boris Pašanski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Atlantic City Open 2003